

Patronyme
 François Schleiter, (1911-1990),  était un homme politique français.
 Victor Schleiter, (1872-1933), était un homme politique français. 

Homonymie
Homonymie de patronyme